Eru steht für:

 Schöpfergott in der Romanwelt von J. R. R. Tolkien, siehe Figuren in Tolkiens Welt #Eru Ilúvatar
 Eru (Kwajalein), Insel im Kwajalein-Atoll, Marshallinseln

ERU steht als Abkürzung für:
 Egyptian Russian University in Kairo
 Emergency Response Unit, die Nothilfeeinheit des Roten Kreuzes
 Emission Reduction Unit, Emissionsreduktionsgutschrift im Rahmen von Joint Implementation, siehe Gemeinschaftsreduktion
 Equine rezidivierende Uveitis, bakteriell ausgelöste Augenerkrankung beim Pferd

Abkürzung